Somerset County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Somerset County Courthouse (Maine), ID-Nr. 84000332
 Somerset County Courthouse (Pennsylvania), ID-Nr. 80003634